2 jeziora w Polsce:
 Duże Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, gminie Borzytuchom
 Duże Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, gminie Kartuzy

Zobacz też 
 Jezioro Duże

Przypisy